Satellite, Sattalite eller Satelit kan syfta på:

 Satellite Awards – en årligen återkommande prisutdelning av International Press Academy
 Satellite Awards 2016 – den 20:e upplagan av Satellite Awards
 Satellite Based Augmentation System – en samlingsbenämning för regionala hjälpsystem till globala satellitnavigeringssystem
 Satellite Launch Vehicle – en indisk rymdraket
 Plymouth Satellite – ett antal bilmodeler som tillverkades av Plymouth på 1960- och 1970-talet
 XM Satellite Radio Indy 300 2007 – säsongspremiären i IndyCar Series 2007
 XM Satellite Radio Indy 200 2005 – den andra deltävlingen i IndyCar Series 2005

Musik
 Satellite Records – det ursprungliga namnet för ett amerikanskt skivbolag (1957-1960), se Stax Records
 Satellite (musikalbum) – ett album från 2001 av det amerikanska bandet P.O.D.
 Satellites – en sång på Septembers album In Orbit från 2005
 Satellite (Lena Meyer-Landrut) – tyskt bidrag till Eurovision Song Contest 2010
 Satellite (Jennifer Braun) – bidrag i Unser Star für Oslo 2010, samma sång som framförd av Lena Meyer-Landrut

Geografi
 Satellite Bay –en vik i Northwest Territories i Kanada
 Satellite Beach, Florida – en stad i Brevard County, i Florida
 The Satellite – en bergstopp i Antarktis

Se även
 Satellite Creek
 Satellite Island
 Satellite Lake

Se även
 Satelit, Novi Sad – en stadsdel i Novi Sad
 Satellit (olika betydelser) – flera saker